Афонин, Александр:
 Афонин, Александр Андреевич — главный инженер шахты № 3-5 «Сокологоровка» треста «Первомайскуголь» комбината «Луганскуголь» Луганской области, Герой Социалистического Труда.
 Афонин, Александр Дмитриевич (род. 1940) — советский футболист; тренер.
 Примечания